De Pay ist der Nachname von

 Johann de Pay (um 1609–1660), deutscher Maler
 Johannes de Pay (1844–1899), deutscher Architekt und Baubeamter
 Vinzenz de Pay (1813–?), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Pay
 Depay